Guy Gardner (astronaut)
Guy Gardner (seriefigur), tecknad seriefigur från DC Comics